Благодатовка — название населённых пунктов.

Россия 
 Благодатовка — село в Большечерниговском районе Самарской области.
 Благодатовка — село в Вознесенском районе Нижегородской области.

Украина 
 Благодатовка — село в Перемышлянском районе Львовской области.
 Благодатовка — село в Купянском районе Харьковской области.
 Благодатовка — село в Великоалександровском районе Херсонской области.

См. также 
 Благодатная
 Благодатное
 Благодатный
 Благодать (значения)